Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute à Kuala Lumpur du 6 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Majoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Henrieta Nagyová et Sylvia Plischke.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Bali
2000 en Indonésie
Tennis en novembre 2000